Las ocho banderas (; jakūn gūsa, en chino: 八旗, baqí) fueron divisiones administrativas y militares bajo la dinastía Jin posterior y la dinastía Qing de China en las que se ubicaron todos los hogares manchúes. En la guerra, los Ocho banderas funcionaban como ejércitos, pero el sistema de estandartes también era el marco organizativo básico de toda la sociedad manchú. Creado a principios del siglo XVII por Nurhaci, los ejércitos emblemáticos desempeñaron un papel fundamental en su unificación del pueblo fragmentado de yurchen (que más tarde se llamaría «manchú» bajo el hijo de Nurhaci, Hong Taiji) y en la conquista de la dinastía Ming por la dinastía Qing.

A medida que las fuerzas mongolas y los chinos han se incorporaron al creciente establecimiento militar Qing, se crearon las ocho banderas mongolas y las ocho banderas han junto con las banderas manchú originales. Los ejércitos de las banderas fueron considerados las fuerzas de élite del ejército Qing, mientras que el resto de las tropas imperiales se incorporaron al vasto Ejército del estandarte verde. La membresía en los estandartes se convirtió en hereditaria, y los estandartes recibieron tierras e ingresos. Después de la derrota de la dinastía Ming, los emperadores Qing continuaron confiando en los Ocho banderas en sus campañas militares posteriores. Después de las Diez Grandes Campañas del Emperador Qianlong, la calidad de las tropas de bandera disminuyó gradualmente, y para el siglo XIX la tarea de defender el imperio había recaído en gran medida en los ejércitos regionales, como el Ejército de Xiang. Con el tiempo, los Ocho banderas se convirtieron en sinónimo de identidad manchú incluso cuando su fuerza militar desapareció.

Ocho banderas

Véase también 
Bandera (Mongolia Interior), como una estructura organizativa también utilizada en Mongolia.

Dinastía Qing
Historia de China